Джон Макдо́нальд «Джек» Ко́улман (; род. 21 февраля 1958, Истон, Пенсильвания, США) — американский актёр и сценарист, знаменит ролями Ноя Беннета в научно-фантастическом сериале «Герои» и Стивена Кэррингтона в мыльной опере «Династия».

Ранняя жизнь 
Джек Коулман родился 21 февраля 1958 года в Истоне, штат Пенсильвания, США. Является правнуком Бенджамина Франклина в шестом поколении. Посещал Solebury School и Университет Дьюка, где решил сделать актёрство своей профессией. И после окончания университета в 1980 году поступил в National Theater Institute.

Карьера 
Первой крупной ролью Коулмана стало появление в четырёх эпизодах сериала «Дни нашей жизни» в 1981 году. В 1983 году он присоединился к актёрскому составу мыльной оперы «Династия», где на протяжении пяти лет играл роль Стивена Кэррингтона, младшего сына главы семейства Кэррингтон, пока не покинул сериал в 1988 году.

Коулман снимался во множестве различных сериалов в гостевых ролях. В 2004 году был занят на съемках сериала «Королевский госпиталь», где играл коматозного пациента Питера Рикмена. В 2006 году был приглашён в сериал «Герои» на одну из главных ролей Ноя Беннета. В 2011 году появился в сериале «Дневники вампира», где сыграл роль Билли Форбса, отца Кэролайн. В 2012 году он появился в 5 сезоне телесериала «Касл» в роли Уильяма Брейкена — сенатора, напрямую причастного к убийству матери Кейт Беккет.

В 2013 году Шонда Раймс взяла Коулмана в третий сезон своего сериала «Скандал».

Личная жизнь 
В 1996 году женился на актрисе Бэт Туссэн, и в 1999 году у них родилась дочь Тэсс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры мыльных опер США